Le terme ligne 77 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 77 du tramway vicinal d'Anvers

Voies ferrées 
 Lignes 77 et 77A des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

77